Антрег () — французская фамилия и топоним.

Топоним 
 Антрег — французская коммуна региона Рона-Альпы, департамент Изер.
 Антрег — французская коммуна региона Овернь, департамент Пюи-де-Дом.
 
 Антрег-сюр-ла-Сорг — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Антрег-сюр-Трюйер — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.
 Антрег-сюр-Трюйер — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Аверон.

Фамилия 
 д’Антрег де Лонэ, Луи Александр (d’Antraigues de Launay; 1753—1812) — французский граф и публицист, депутат Учредительного собрания, глава секретной службы роялистов.